Ла Тинта има више значења:

 Ла Тинта (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тинта (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тинта, Уискваутла (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику